Auning (plaats), plaats in Denemarken
 Auning (parochie), parochie in Denemarken